Pfaffentalbach ist ein Gewässername:

 Pfaffentalbach (Aitrach), linker Zufluss der Aitrach (zur Donau) in Kirchen, Stadt Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Pfaffentalbach (Isenach), linker Zufluss der Isenach an der Großen Papiermühle vor dem Stadtteil Hardenburg, Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Pfaffentalbach (Seltenbach), rechter Zufluss des Seltenbachs (zum Katzenbach oder Litzelbach, zum Grabenbach) bei Thalheim, Gemeinde Leibertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Pfaffentalbach (Überlinger See), nordöstlicher Zufluss des Überlinger Sees des Bodensees zwischen Sipplingen, Bodenseekreis und Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz, beide in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Pfaffenbach